Валенти́на Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Валентина Георгиевна (род. 1949) — советская и российская художница, член-корреспондент РАХ (2012).
 Кузнецова, Валентина Григорьевна — российский генетик, профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ (2018).
 Кузнецова, Валентина Михайловна (1937—2010) — советская лыжница и радиоинженер.
 Кузнецова, Валентина Николаевна (род. 1948) — советская и российская переводчица, филолог-классик, библеист.
 Кузнецова, Валентина Тимофеевна (1909—1974) — советская велогонщица и конькобежка.